Nāz̧erābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nāz̧erābād (ort i Iran), Khorasan, 
 Sar Yazd, ort, 

Robotskapade Iranförgreningar